Nordkap har flere betydninger:

 Nordkap kommune – kommune i Norge.
 Nordkapplateauet – naturfænomen i Nordkapp kommune.